Tenisový turnaj ATP Qatar ExxonMobil Open 2012 se konal ve dnech 2. – 7. ledna 2011 v areálu Khalifa International Tennis and Squash Complex katarského hlavního města Dauhá venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250. Odměny činily 1 024 000 USD.

Roger Federer byl obhájcem titulu. Před semifinále však pro bolest zad odstoupil. Pro vyplnění večerního programu tak odehráli jednosetovou exhibici Stefan Edberg s Jo-Wilfriedem Tsongou, který turnaj vyhrál.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Rafael Nadal (semifinále)
  Roger Federer (semifinále, odstoupil)
  Jo-Wilfried Tsonga (vítěz)
  Gaël Monfils (finále)
  Viktor Troicki (čtvrtfinále)
  Alex Bogomolov (2. kolo, odstoupil)
  Michail Južnyj (čtvrtfinále)
  Andreas Seppi (čtvrtfinále)

 Jiné formy účasti 
Následující hráči obdrželi divokou kartu do hlavní soutěže:
  Jabor Al Mutawa
  Sergej Bubka
  Malek Džazírí

Následující hráči postoupili z kvalifikace:
  Matthias Bachinger
  Denis Gremelmayr
  Roberto Bautista Agut
  Grega Žemlja

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

|team-width=175

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Rafael Nadal
|RD1-score1-1=3
|RD1-score1-2=4
|RD1-score1-3= 
|RD1-seed2=4
|RD1-team2= Gaël Monfils
|RD1-score2-1=6
|RD1-score2-2=6
|RD1-score2-3= 

|RD1-seed3=3
|RD1-team3= Jo-Wilfried Tsonga
|RD1-score3-1=w/o
|RD1-score3-2=
|RD1-score3-3= 
|RD1-seed4=2
|RD1-team4= Roger Federer
|RD1-score4-1=
|RD1-score4-2=
|RD1-score4-3= 

|RD2-seed1=4
|RD2-team1= Gaël Monfils
|RD2-score1-1=5
|RD2-score1-2=3
|RD2-score1-3= 
|RD2-seed2=3
|RD2-team2= Jo-Wilfried Tsonga
|RD2-score2-1=7
|RD2-score2-2=6
|RD2-score2-3= 
}}

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení párů 
  Colin Fleming /  Ross Hutchins (1. kolo)
  James Cerretani /  Dick Norman (1. kolo)
  Daniele Bracciali /  Potito Starace (čtvrtfinále)
  Serhij Stachovskyj /  Michail Južnyj (1. kolo)

Pavouk

Externí odkazy 
 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Qatar Open
Tenis v Kataru v roce 2012
ATP World Tour 2012